Steuerelektrode bezeichnet:
 Elektroden, die den Feldverlauf eines elektrischen Feldes zur Verbesserung der Isolation oder der Durchschlagsfestigkeit beeinflussen, siehe z. B. den Koronaring an einem Hochspannungsisolator
 Elektroden, die das Verhalten einer Elektronenröhre oder eines Transistors zum Zwecke einer Steuerung des fließenden Stromes beeinflussen, wie z. B. ein Steuergitter an einer Elektronenröhre oder die Gate-Elektrode bei einem Feldeffekttransistor